Le Championnat de France de volley-ball Pro B 2003-04 oppose douze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Pro B depuis 1998.

Le Marseille VB, le C Alès CVB, Dunkerque DFVB et Asnières VB rejoignent la Pro B à l'issue de la saison 2002-03.

Listes des équipes en compétition 
Agde Volley-Ball
Club Alès en Cévennes Volley-Ball
Asnières Volley 92
Loisirs Inter Sport Saint-Pierre Calais
Dunkerque Dunes de Flandre Volley-Ball
Chaumont Volley-Ball 52
Grenoble Volley Université Club
ASUL Lyon Volley-Ball
Marseille 13 Provence Volley-Ball
Martigues Volley-Ball
Union Volley-Ball Narbonne
FL Saint-Quentin

Formule de la compétition 

Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, les huit premières équipes sont réparties en deux poules, le premier de chaque poule est admis en Pro A et dispute une finale pour l'attribution du titre de champion de France de Pro B. Les quatre dernières équipes disputent les play-downs, les deux dernières équipes sont reléguées en Nationale 1

Classement de la saison régulière 

|

|}

Résultats de la saison régulière

Play-offs

Poule A 

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 01

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 02

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 03

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 04

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 05

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 06

|}

Poule B 

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 01

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 02

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 03

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 04

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 05

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 06

|}

Finale 

|}

Play-downs 

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 01

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 02

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 03

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 04

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 05

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|Journée 06

|}

Voir aussi

Liens externes 
 Résultats sur le site de la FFVB

Championnat de Ligue B de volley-ball masculin
Volley-ball M2
France, championnat M2